Подгруппа A группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2012 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Три команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Эстония — Болгария

Эстония — Австрия

Австрия — Болгария

Ссылки 
 Официальный сайт  

Теннис
Теннис
Европа/Африка